Ichiyanagi ist der Familienname folgender Personen:

 Toshi Ichiyanagi (1933–2022), japanischer Komponist
 Yūgo Ichiyanagi (* 1985), japanischer Fußballspieler